Il torneo del fioretto individuale maschile del campionato mondiale di scherma 2018 si è svolto il 24 luglio 2018 a Wuxi in Cina. Le qualificazioni si sono svolte il 21 luglio 2018.

Podio

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Campionati mondiali di scherma 2018